Кодеко́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 14 км на південний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 377 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 968,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кодекост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна